Babuškin je priimek več oseb:
 Aleksander Vasiljevič Babuškin, sovjetski general
 Mihail Babuškin, heroj Sovjetske zveze
 Ivan Babuškin, politik